Лъджа ( – горещ минерален извор или минирален извор) може да се отнася за:

 Лъджа, село в Република Гърция, разположено в дем Бук (Паранести), ном Драма.
 Баните, село в Южна България, община Баните, област Смолян, известно преди с името Лъджа.
 Лъджа, село в Република Гърция, разположено в дем Мустафчово.
 Лъджа, село в Република Гърция, разположено в дем Висалтия.
 Лъджакьой, село в Република Гърция, разположено в дем Дедеагач, ном Еврос.
 Банево, квартал на Бургас.

 Вижте също
 Лъджа (река)